Нойхюттен:

 Нойхюттен — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Нойхюттен — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.